Pismo N’Ko – alfabet opracowany przez Soulemayne Kante, używany do zapisu języków maninka, bambara i gyula na terenie Gwinei i Mali. Wykazuje pewne wpływy pisma arabskiego – kierunek zapisu od prawej do lewej, połączenia liter oraz kropki jako podstawowe znaki diakrytyczne. Kropki umieszczone nad samogłoską oznaczają jej długość i ton, natomiast znajdujące się pod samogłoską oznaczają nosowość. W odróżnieniu do pisma arabskiego nie jest jednak abdżadem.

Samogłoski

Spółgłoski

Przypisy 

Alfabety
Kultura w Mali
Gwinea
Pisma afrykańskie